David Downing (zm. 2017) – amerykański aktor
 David Downing (ur. 1946) – amerykański pisarz
 David C. Downing (ur. 1951) – amerykański filolog i pisarz
 David Downing (ur. 1969) – angielski piłkarz